Фредерик Орански Насауски (1584 – 1647) био је холандски државник и војсковођа.

Биографија 
Након смрти брата Морица Оранског, Фредерик је 1625. године изабран за намесник и генералног капетана уједињене Холандије. Наставио је и проширио дело свога претходника. Његова владавина представља златни век Холандије. Она постаје једна од главних поморских сила, формира стални официрски поморски кадар, а наука и уметност доживљавају процват. У савезу са Шведском и Данском, а од 1635. године и Француском, Орански наноси поразе Шпанцима (Тридесетогодишњи рат) и осваја низ утврђених градова. Војска је повећана на 120.000 људи, а за услове тога времена била је веома квалитетна. Своје богато ратно искуство, Орански је описао у мемоарима који су 1733. године објављени у Амстердаму.

Породично стабло

Литература 
 Војна енциклопедија, том 3 (105)

Рођени 1584.
Умрли 1647.
Личности Осамдесетогодишњег рата
Личности Тридесетогодишњег рата
Династија Насау